Die ADAC GT Masters 2007 war die erste Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 12 Läufe an sechs Rennwochenenden ausgetragen. Der erste Lauf dieser Rennserie fand am 8. Juni auf dem Nürburgring statt. Der Finallauf am 14. Oktober wurde auf dem Hockenheimring gefahren. Die Rennen wurden in Deutschland und in Belgien veranstaltet.

Den ersten verliehenen Fahrertitel gewann Christopher Haase mit 79 Punkten in einem Lamborghini Gallardo GT3. Die Teamwertung ging an das Team Reiter Engineering mit 110 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 41 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 14 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2007
Motorsportsaison 2007